LEGO Batman: Il film (LEGO Batman: The Movie - DC Super Heroes Unite) è un film d'animazione direct-to-video del 2013 diretto da Jon Burton.

L'edizione home video è stata distribuita con il titolo LEGO Batman: Il film - I supereroi DC riuniti.

Trama 
La festa in onore all'uomo dell'anno a Gotham City, Bruce Wayne, degenera improvvisamente trasformandosi in un caos quando Joker fa irruzione sulla scena con una schiera di canaglie al suo fianco, compresi L'enigmista, Catwoman e Due Facce. Il cavaliere oscuro si lancia in azione per contrastare gli sgraditi ospiti, ma un altro criminale, presente alla festa, spargerà il terrore tra i presenti: Lex Luthor e il suo Deconstructor, un'arma segreta che potrebbe cambiare l'equilibrio dei poteri a Gotham. Per contrastare la pericolosa banda di Lex Luthor e Joker, il trio composto da Batman, Robin e Superman potrebbe non bastare.

A loro si unisce la Justice League e cominciano il combattimento.

Personaggi principali 
 Bruce Wayne/Batman
 Robin
 Joker
 Lex Luthor
 Enigmista
 Catwoman
 Harvey Dent/Due Facce
 Bane
 Poison Ivy
 Kal El/Clark Kent/Superman
 Lanterna Verde
 Flash
 Wonder Woman
 Victor Stone/Cyborg

Collegamenti esterni
 
 

Film d'animazione di Batman
Film direct-to-video
LEGO Batman
Film della LEGO